Axiom – album zespołu Archive
 Axiom – album zespołu Infernal War
 Axiom – program komputerowy